Domenico Bruni (1580 – ?), attore teatrale
Domenico Bruni († 1666), pittore
Domenico Bruni (1758-1821), cantante lirico